Telecom Italia S.p.A. är en italiensk telekommunikationskoncern.

Telecom Italia skapades 1994 då de fem bolagen SIP, IRITEL, Italcable, Telespazio och SIRM ur det statliga bolaget IRI-STET slogs samman. Under de kommande åren skedde stora rationaliseringar varpå en privatisering av koncernen ägde rum. 1999 gick Olivetti in i företaget. Idag är Pirelli den viktigaste ägaren. Telecom Italia driver majoriteten av det italienska telefonnätet och är via TIM den största mobiltelefonoperatören i Italien. 

Koncernen har 86 000 anställda och finns i nio länder. Koncernen omsätter 30 miljarder euro.

Referenser

Externa länkar

 

Italienska telekommunikationsföretag
Italienska teleoperatörer
Företag bildade 1994
Företag listade på Borsa Italiana